

Carriera

Club
Nato a Cochrane, nella provincia canadese dell'Alberta, ha giocato per i Whitecaps quando essi facevano parte della USL First Division. Ha esordito in squadra il 18 aprile 2009, sostituendo Ansu Toure nella sconfitta per 2-1 sul campo dei Puerto Rico Islanders. È rimasto in squadra per un biennio, nel quale ha totalizzato 27 presenze in campionato.

A gennaio 2011 è stato ingaggiato dagli inglesi del Reading, formazione all'epoca militante nella Football League Championship. Non ha giocato alcun incontro ufficiale con questa maglia nell'arco di tempo in cui vi è stato in forza.

Ad agosto 2012, terminata l'esperienza al Reading, Gage è stato ingaggiato dagli svedesi del Nyköping, formazione della Division 2, quarto livello calcistico del campionato svedese: al termine della stagione 2012, la squadra si è guadagnata la promozione in Division 1. Ha debuttato in questo campionato il 14 aprile 2013, schierato titolare nel pareggio per 1-1 contro il Västerås. L'8 giugno dello stesso anno ha realizzato la prima rete, sancendo il successo per 0-1 sul campo del Sandviken.

Il 22 gennaio 2015, i norvegesi del Bærum hanno annunciato d'aver ingaggiato Gage, che si è legato al nuovo club con un contratto dalla durata annuale. Ha esordito in squadra il 19 aprile, subentrando a Simen Juklerød nella sconfitta per 3-1 arrivata sul campo dello Strømmen. Ha totalizzato 12 presenze tra tutte le competizioni in quella stagione, terminata con la retrocessione del Bærum in 2. divisjon. Gage ha poi lasciato la squadra in scadenza di contratto.

Rimasto svincolato per circa un anno e mezzo a causa di un infortunio persistente al ginocchio, in data 8 agosto 2017 ha firmato ufficialmente un contratto con il Nyköping.

Nel 2018 si è accordato con gli australiani del Corio. L'anno seguente è passato al South Melbourne.

Nazionale
Gage ha rappresentato il  al campionato nordamericano di categoria del 2009 e del 2011. Ha totalizzato 5 presenze in queste manifestazioni, senza mai andare a segno.

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 24 aprile 2018.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni